Maneluk ist der Familienname folgender Personen:
 George Maneluk (* 1967), kanadischer Eishockeytorwart
 Mike Maneluk (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler